Culpepper ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Culpepper (* 1972), US-amerikanischer Leichtathlet
 Brad Culpepper (* 1969), US-amerikanischer Footballspieler
 Daunte Culpepper (* 1977), US-amerikanischer Footballspieler
 Hanelle M. Culpepper (* 1970), US-amerikanische Regisseurin
 John Culpepper (1765–1841), US-amerikanischer Politiker
 Randy Culpepper (* 1989), amerikanischer Basketballspieler
 Shayne Culpepper (* 1973), US-amerikanische Leichtathletin

Siehe auch:

 Culpepper Island
 Culpeper (Begriffsklärung)
 Colepeper